Curundú puede referirse a:

 Curundú, corregimiento del distrito de Panamá.
 Curundú, río que atraviesa dicho corregimiento.

Curundu (sin tilde) puede referirse a:

 Altos de Curundu, un barrio de la antigua Zona del Canal de Panamá, ubicado en el corregimiento de Ancón.